El Torneig de Santiago 2022, també conegut com a Chile Dove Men+Care Open 2022, és una competició tennística masculina disputada sobre terra batuda que pertany a les sèries 250 de l'ATP. La 23a edició del torneig es va disputar entre el 21 i el 27 de febrer del 2022 a l'Estadio San Carlos de Apoquindo de Las Condes, prop de Santiago, Xile.

El tennista espanyol Pedro Martínez va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2022
ATP Tour 2022